Montana kan henvise til:
 Montana – en delstat i USA
 Montana, Bulgarien – en by i Bulgarien
 Montana (provins) – en provins i Bulgarien
 Montana Møbler – et dansk møbelfirma